O Parque Residencial Seis de Novembro ou Conjunto da Marinha, como é popularmente conhecido, situa-se ao longo da Estrada da Cancela Preta e da Rua Araquém, além da Estrada Gen. Afonso de Carvalho, no bairro de Bangu. Por ser muito junto aos conjuntos do Jardim Bangu, as vezes é confundido com o mesmo. O Conjunto da Marinha tem esse apelido, pois foi criado inicialmente para servir de moradia a militares da Marinha Brasileira.

Sub-bairros de Bangu